Briegleb ist der Familienname folgender Personen:

 August Briegleb (1840–1924), deutscher Ingenieur und Fabrikant
 Elard Briegleb (1822–1904), deutscher Geistlicher
 Günther Briegleb (1905–1991), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Hans Karl Briegleb (1805–1879), deutscher Rechtsgelehrter und Politiker
 Johann August Briegleb (1778–1847), deutscher Geistlicher, Gymnasiallehrer und Autor     
 Johann Christian Briegleb (1741–1805), deutscher Philologe und Gymnasialdirektor     
 Johann Valentin Briegleb (1715–1782), deutscher Philologe und Gymnasiallehrer     
 Klaus Briegleb (* 1932), deutscher Literaturhistoriker und Herausgeber
 Moriz Adolph Briegleb (1809–1872), deutscher Politiker
 Till Briegleb (* 1962), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Wilhelm Briegleb (1864–1926), deutscher evangelischer Geistlicher und Schriftsteller